Bobby steht für:

 Bobby (Vorname) – zu Namensträgern siehe dort
 Spitzname für einen britischen Polizisten, siehe Polizei (Vereinigtes Königreich)
 Bobby (Süßware), Schokoriegel
 Wickelkern bei Magnetbändern, siehe Magnetband
 Bobby (Gorilla), Wahrzeichen des Berliner Zoos
 Greyfriars Bobby, Haushund in Edinburgh
 Bobby (Preis), Medienpreis der „Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung“
 Goldener Bobby, ein Preis vom Verband Deutscher Tonmeister
 Bobby Indústria e Comércio de Carrocerias, brasilianischer Automobilhersteller
 Hamilton Bobby (1967–2011), indischer Fußballspieler

Filme:
 Bobby (1973), indischer Spielfilm
 Bobby (2002), deutscher Fernsehfilm
 Bobby (2006), US-amerikanischer Spielfilm

Siehe auch:
 Bobbie
 Bobby-Car
 Bobby Rocks
 Bobi